Плеске — фамилия. Известные носители:
 Плеске, Фёдор Эдуардович (1858—1932) — русский зоолог-систематик.

Примечания